Si M'Hamed Kouadri, né le  à Orléansville, aujourd'hui Chlef en Algérie et décédé en 1964 à Ténès, est un poète algérien.

Biographie 
Descendant direct de l'émir Abdelkader, Ahmed Kouadri appartient à une longue lignée de chefs de l'ouest algérien. La famille Kouadri serait également rattachée au clan répandu dans tout le monde arabe des Qadiri.

Après avoir étudié à la Faculté de médecine de l'université d'Alger et travaillé au Maroc, à Fès, il devient le  littéralement le médecin arabe. Célèbre poète, il gagna à plusieurs reprises le concours de l'Académie des Jeux floraux du Languedoc à Lamalou-les-Bains (en français). Léopold Sédar Senghor lui rendit hommage dans un de ses poèmes, ce dernier ayant été soigné par Kouadri alors qu'il était tirailleur dans l'armée française en Algérie.

M'Ahmed Kouadri a épousé la princesse Oum Cheikh Ben Bouali, une fille d'une grande famille de l'Ouarsenis. Si M'Ahmed kouadri est décédé à Ténès en 1964, après l'indépendance de l'Algérie.

Liens externes 
 Site de Ténès
 Site de Ténès (galerie de photos)

Naissance en décembre 1892
Naissance à Chlef
Décès en 1964
Décès à Ténès
Poète algérien du XXe siècle
Étudiant de l'université d'Alger